Krys peut désigner :
 Krys, de son vrai nom Pédro Pirbakas, un artiste de dancehall guadeloupéen né le 
 Krys, une marque de lunettes
 le Krys, arme des Fremen, un peuple imaginé par Frank Herbert
Krys Barch, un joueur professionnel canadien de hockey sur glace

Voir aussi